Gotland steht für:

geographische Objekte:
 Gotland, schwedische Insel
 Gotland, älterer Name von Götaland, schwedischer Landesteil
 Gotland (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Gotlands län, Schweden
 Gotlands län, schwedische Provinz

Schiffe:
 Gotland (Schiff, 1868), schwedische Passagierfähre
 Gotland (Schiff, 1933), Flugzeugkreuzer der schwedischen Marine
 Gotland (Schiff, 1936), schwedische Passagierfähre
 Gotland (Schiff, 1941), Kriegsfischkutter und Gaffelschoner
 Gotland (Schiff, 1964), schwedisches Fährschiff
 Gotland (Schiff, 1973), schwedisches Fährschiff
 Gotland (Schiff, 1989), schwedisches Fährschiff
 Gotland, früherer Name von Mazovia, schwedisches Fährschiff (1996)
 Gotland, früherer Name eines schwedischen Fährschiffs (2003), siehe SF 1500
 Gotland, Name eines schwedischen Fährschiffs (2019), siehe SF 1650
 Gotland II, deutsches Frachtschiff
 Gotland-Klasse, U-Boot-Klasse der schwedischen Marine

Siehe auch:
 Gotlandtief, Meerestief in der Ostsee
 Gotlandkaninchen